Wintz est un patronyme porté notamment par :

 Nicolas Wintz (1959-), auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et sculpteur et français ;
 Raymond Wintz (1884-1956), artiste peintre français.